Kofman ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Kofman (1949–1999), ukrainisch-amerikanischer Klezmer- und Jazzposaunist
 Alexander Igorewitsch Kofman (* 1977), ukrainischer Politiker der international nicht anerkannten Volksrepublik Donezk
 Roman Kofman (* 1936), ukrainischer Dirigent
 Sarah Kofman (1934–1994), französische Philosophin